Magoúla kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Magoúla (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evvoías, 
 Magoúla (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Magoúla (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Dytikís Attikís, 
 Magoúla (ort i Grekland, Peloponnesos, Lakonien), 
 Magoúla (berg), Peloponnesos, 
 Magoúla (ort i Grekland, Thessalien, Nomós Kardhítsas), 
 Magoúla (ort i Grekland, Peloponnesos, Nomós Argolídos), 

Robotskapade Greklandförgreningar